

Astronomia
 6809 Sakuma – asteroide della fascia principale

Persone
 Rei Sakuma – doppiatrice giapponese
 Sakuma Morimasa – samurai e daimyō giapponese
 Sakuma Morishige – samurai giapponese
 Sakuma Nobumori – samurai giapponese
 Sakuma Shōzan – politico giapponese

Altro
 Clan Sakuma – clan giapponese
 Diga di Sakuma – diga sul fiume Tenryū, ubicata nella prefettura di Aichi, sull'isola di Honshū, in Giappone